A palavra Muskogee pode designar:
 O povo ameríndio Creek.
 Muskogee, uma cidade do Oklahoma
 O condado de Muskogee no Oklahoma
 O condado de Muscogee na Geórgia
 O Estado de Muskogee, estado não-reconhecido que existiu de 1799 a 1832.

Desambiguação